Ю́ркино — деревня в Костровском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (), зарегистрировано 5 садовых товариществ. С Истрой деревня связана автобусным сообщением (автобус № 34). К деревне приписана Рождественская церковь постройки не позднее 1504 года. В Явочном списке вотчинных владений Московского уезда писцов 1584—1586 гг. Т. А. Хлопова «С товарыщи» в разделе «Стан Сурожек» содержится упоминание о деревне Юркино («Да за Веригою ж вотчина полтрети селца Юркниа»).

Находится примерно в 12 км на юго-запад от Истры, на левом берегу речки Негуч, у слияния с Малой Истрой, высота над уровнем моря 196 м. Ближайшие населённые пункты: Львово, Раково, Петрово, Татищево.

Население

Примечания

Ссылки 
  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОСТРОВСКОЕ
 Сельское поселение Костровское
 
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра